Rillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rillo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Rillo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar